Giovanni (o Juan) de Guevara, figlio di Pedro Vélez de Guevara e Costanza de Tovar
 Giovanni de Guevara (? – 1531), III conte di Potenza, Gran Siniscalco del Regno di Napoli
 Giovanni de Guevara (? – 1535), signore di Savignano e Orsara, figlio di Guevara de Guevara e Margherita della Leonessa
 Giovanni de Guevara, politico, militare e cortigiano, signore di Buonalbergo e Arpaia, figlio di Innico de Guevara e Caterina Gesualdo
 Giovanni de Guevara (Napoli, 1498 – Sant'Agata de' Goti, 25 agosto 1556), vescovo di Sant'Agata (19 giugno 1523-1556)
 Giovanni de Guevara, I marchese di Arpaia
 Giovanni de Guevara (1561-1641), vescovo di Teano (22 marzo 1627 – agosto 1641)
 Giovanni de Guevara (? – 1582), I duca di Bovino
 Giovanni de Guevara (1602-1631), III duca di Bovino
 Giovanni de Guevara (ca. 1640-1704), V duca di Bovino
 Giovanni Maria de Guevara (1712-1775), VIII duca di Bovino
 Giovanni Battista de Guevara (1822-1882), XI duca di Bovino, senatore del Regno d'Italia